Шуляк Микола:

 Шуляк Микола Вікторович — український оперний співак (тенор), заслужений артист України.
 Шуляк Микола Данилович — український бандурист.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок